Trimpop ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Trimpop, deutsche Fußballspielerin der 1990er Jahre
 Thorsten Trimpop, deutscher Filmemacher
 Trini Trimpop (* 1951), deutscher Rockmusiker und Filmemacher